Die Primeira Liga 2005/06 war die 72. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 2005 und endete am 7. Mai 2006. Die Aufsteiger aus der Segunda Liga waren FC Paços de Ferreira, Naval 1º Maio und CF Estrela Amadora.

In dieser Saison wurde der FC Porto zum 21. Mal Meister. Torschützenkönig wurde der Kameruner Albert Meyong Zé von Belenenses Lissabon mit 17 Treffern vor João Tomás (Sporting Braga), Liédson (Sporting Lissabon) und Nuno Gomes (Benfica Lissabon), die alle 15 Treffer erzielten. Portugal verzichtete auf seinen UI-Cup-Platz. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Spielzeiten stiegen vier Vereine ab, da die Anzahl der teilnehmenden Vereine auf 16 reduziert wurde.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft FC Porto 

* Hélder Postiga (2/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2005/06